Staw (gromada w powiecie chełmskim)
 Staw (gromada w powiecie kaliskim)
 Staw (gromada w powiecie myśliborskim)
także:
 Nowy Staw (gromada) (powiat malborski)
 Staw Kunowski (gromada) (powiat opatowski)
 Staw Noakowski (gromada) (powiat zamojski)